Live Session (álbum de Anderson Freire)
 Live Session (álbum de Ariely Bonatti)
 Live Session (álbum de Bruna Karla)
 Live Session (álbum de Cassiane)
 Live Session (álbum de Delino Marçal)
 Live Session (álbum de Elaine Martins)
 Live Session (álbum de Emerson Pinheiro)
 Live Session (álbum de Fernanda Brum)
 Live Session (álbum de Geraldo Guimarães)
 Live Session (álbum de Kleber Lucas)
 Live Session (álbum de Pr. Lucas)
 Live Session EP (EP de Papa Roach)
 Live Session EP (iTunes Exclusive)
 Live Session EP (álbum de Panic! at the Disco)
Ou ainda:
 Live Session (iTunes Exclusive)

Desambiguações de música